Карагайкуль — топоним в России:

Населенные пункты 
 Карагайкуль — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Карагайкуль — деревня в Кунашакском районе Челябинской области.

Озера 
 Карагайкуль (озеро, Учалинский район)
 Карагайкуль (озеро, Благоварский район)
 Карагайкуль (озеро, Челябинская область)
 Карагайкуль (озеро, Курганская область)